Herrarnas turnering i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014 blev det 23:e mästerskapet vid Olympiska spelen som spelades i Sotji, Ryssland. Mästerskapet startade den 12 februari och slutade den 23 februari 2014.

Kanada vann turneringen genom att vinna över Sverige med 3 - 0 i finalen. Finland erövrade bronsmedaljerna. Teemu Selänne blev utnämnd till turneringens mest värdefulle spelaren, MVP.

Genom sin vinst blev Kanada det första laget som lyckades försvara sin olympiska titel sedan Sovjetunionen 1988. 

Nicklas Bäckström i Sveriges herrlandslag i ishockey testades positiv för dopning i samband med onsdagens kvartsfinal mot Slovenien, 19 februari 2014. Provet visade sig innehålla spår av ämnet pseudoefedrin, vilket kommer från en allergimedicin han tagit i flera år. Bäckström stoppades från spel i finalen men inga ytterligare påföljder meddelades varken av IOK:s eller av IIHF:s disciplinkommitté och Bäckström fick behålla sin medalj och stängdes inte av från fortsatt spel i Tre Kronor.

Alla tider är lokala (UTC+4).

Medaljfördelning

Spelartrupper 

Varje nation får anmäla 20 utespelare och 3 målvakter. Turneringen består av totalt 300 spelare i tolv lag. För femte gången, liksom OS i Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turin 2006 och Vancouver 2010, var också spelare från den nordamerikanska proffsligan National Hockey League tillåtna att delta i tävlingen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Kvalificering till slutspel 
Efter grundomgången rankas alla 12 lag in i en gemensam tabell (placeringarna 1D–12D nedan). Rangordningen avgörs enligt följande kriterier i nämnd ordning:

 Högst grupplacering
 Flest poäng
 Störst målskillnad
 Flest gjorda mål
 Högst världsranking 2013

De fyra högst placerade lagen (1D–4D) går direkt till kvartsfinal, medan de resterande åtta lagen (5D–12D) möts i kvalificeringsmatcher enligt följande schema:

 5D–12D
 6D–11D
 7D–10D
 8D–9D

De fyra vinnarna av kvalificeringsmatcherna går till kvartsfinal, medan förlorarna tar placeringarna från 9 till 12 baserat på deras resultat från gruppspelet.

Turneringstabell 

 † Indikerar seger i förlängning/övertid
 ‡ Indikerar seger efter straffslag

Kvalificering till kvartsfinal

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutresultat 
Turneringens slutresultat.

Utmärkelser 

All Star Team och MVP utses av media som bevakat OS. Turneringens direktorat utser tre spelare som får pris som bästa målvakt, back respektive forward.

All Star Team 
 Målvakt:  Henrik Lundqvist
 Backar:  Erik Karlsson,  Drew Doughty
 Forwards:  Teemu Selänne,  Phil Kessel,  Mikael Granlund

MVP 
  Teemu Selänne

Bästa spelare utsedda av direktoratet 
 Målvakt:  Carey Price
 Back:   Erik Karlsson
 Forward:  Phil Kessel

Spelarstatistik

Poängliga 
Ranking baserad på poäng sorterad efter antal poäng (Poäng), antal gjorda mål (M), därefter minst spelade matcher (SM).

Målvaktsliga 
Målvakter som har vaktat målet minst 40% av lagets totala matchtid. Listan sorteras efter högsta räddningsprocent (SV%), lägsta antal insläppta mål (GA).

Referenser

Externa länkar 
 IIHF:s officiella webbplats

Herrar